Смерть на Ниле — название художественных произведений.

 «Смерть на Ниле» — роман Агаты Кристи.
 «Смерть на Ниле» — рассказ Агаты Кристи.
 «Смерть на Ниле» — британский кинофильм 1978 года, снятый режиссёром Джоном Гиллермином.
 «Смерть на Ниле» — фильм 2022 года, снятый режиссёром Кеннетом Браной.
 «Смерть на Ниле» — эпизод 3 девятого сезона телесериала «Пуаро Агаты Кристи».